Dano steht für:

 Dano, Stadt in Afrika
 Dano (Fest), koreanische Fest und Feiertag in Nordkorea

Dano oder Daňo ist der Familienname folgender Personen:

 Hutch Dano (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Marko Daňo (* 1994), slowakischer Eishockeyspieler
 Jozef Daňo (* 1968), slowakischer Eishockeyspieler
 Linda Dano (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin 
 Nina Dano (* 2000), schwedische Handballspielerin 
 Paul Dano (* 1984), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Royal Dano (1922–1994), US-amerikanischer Schauspieler